Kinross (Schotland); een plaats in Schotland
Kinross (Zuid-Afrika); een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga
Kinross (Iowa); een klein dorp in de Amerikaanse staat Iowa

Zie ook
Perth and Kinross; een raadsgebied (council area) in Schotland
Kinross-shire; een historisch graafschap in Schotland